Plectopycnis är ett släkte av svampar. Plectopycnis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectopycnis